Província de Tiaret o Tihert
 Tiaret o Tihert, capital provincial